Am Rosenberg steht für:

 Rohrbach am Rosenberg, Ortsteil in Österreich, siehe Mettersdorf am Saßbach
 Klinik Am Rosenberg, Appenzell, Schweiz